Elias Resende (nascido no estado do Rio Grande do Sul), é um acordeonista, produtor musical e arranjador brasileiro, cujo estilo incorpora a música popular brasileira.

Acordeonistas do Rio Grande do Sul
Produtores musicais do Rio Grande do Sul
Arranjadores do Rio Grande do Sul
Músicos de música popular brasileira